Mackenrode bezeichnet:

 Mackenrode (Landkreis Eichsfeld), Gemeinde im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Mackenrode (Landolfshausen), Ortsteil der Gemeinde Landolfshausen im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Mackenrode (Hohenstein), Ortsteil der Gemeinde Hohenstein im Landkreis Nordhausen, Thüringen